Tanzhaus steht für:
 Tanzhaus allgemein für ein Gebäude für Tanzveranstaltungen

Einzelne Tanzhäuser:
 Tanzhaus (Augsburg), historisches Tanzhaus in Augsburg
 Tanzhaus NRW, Düsseldorf